Звездный Воитель —  многопользовательская браузерная компьютерная игра в жанре стратегическая космическая игра, разработанная
и поддерживаемая компанией Antarex group. Открытый бета-тест игры «Звездный Воитель» начался
04 декабря 2014 года .

В ноябре 2014 года проект стал лауреатом «Премии Рунета» в
номинации «Народное голосование».

Игровой процесс 
Основа игры – классическая экономическая стратегия с управлением планетой. Вам предлагается развивать добычу, инфраструктуру и производственную мощь своих колоний. На своей планете, вы строите здания, развиваете их, повышая уровень и характеристики. Изучаете новые технологии, такие как: Математика, Физика, Биология, Экономика, Социология, Алхимия.

Не менее важная часть игры — боёвка. В ней PvP представлено через нападения на случайные планеты других игроков, а PvE через сценарные битвы — сражения, которые сопровождаются подробными описаниями и красочными иллюстрациями. Вкупе с квестами они раскрывают историю мира Звёздного Воителя.

Сюжет 
С одной стороны, сюжет игры довольно забавный. В процессе прохождения линейки заданий можно встретить карикатурных персонажей из нашей с вами истории. Например, возрожденный силами алхимии Сталин или ставший генералом космических орд нежити вампир в образе Наполеона. С другой стороны, раскрывающаяся перед игроком история поднимает глубокий вопрос отношения между такими понятиями, как жизнь на чувствах и эмоциях, против жизни на правилах и логике. Все это показывается через историю борьбы за власть над вселенной двух великих алхимиков: Святогора – человека, для которого главное воля и свобода, и Каллиста –владыки нежити, который действует, основываясь на суровой логике и строгом порядке. Игроку предлагается самому выбрать сторону в этом конфликте и привести её к победе.

Особенности игры 
• Сочетание стратегической и ролевой игры;

• Красочные управляемые сражения;

• Уникальный сеттинг, в котором сочетаются космические технологии и средневековая алхимия;

• Развернутая линейка квестов, раскрывающих сатирический сюжет;

• Масштабная система развития технологий: 6 веток изучения науки и сотни различных исследований.

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты
  Официальный сайт игры 
  Официальный форум Звёздного Воителя 
  Проморолик на Youtube
Обзоры, блоги, рецензии
  Интервью об игре для блога XSOLLA

BBMMOG